New Hudson désigne : 
 , une ancienne société britannique d'ingénierie et de fabrication de motocyclettes
 New Hudson, une ville du comté d'Allegany, dans l'État de New York, aux États-Unis.
 New Hudson (Michigan), une communauté non incorporée dans le comté d'Oakland, Michigan.

Voir aussi